

Astronomia 
 5751 Zao – asteroide del sistema solare

Codici 
 ZAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lalbenque, Cahors, Francia
 zao – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Ozolotepec

Musica 
 Zao – cantautore congolese
 Zao – gruppo musicale zeuhl francese
 Zao – gruppo musicale christian metal statunitense

Pagine correlate 
 Zaō